Oblak je lahko:

 Oblak, pojav v zemljinem ozračju
 Oblak, pogost priimek v Sloveniji
 oblak, virtualna infrastruktura za računalništvo v oblaku